Abscess ist der Name folgender Musikgruppen:
 Abscess (deutsche Band), deutsche Elektro-Formation
 Abscess (US-amerikanische Band), US-amerikanische Death-Metal-Band

Siehe auch:
 Abszess